Boldizsár Bodor – calciatore ungherese
 László Bödör – ex calciatore ungherese
 Ödön Bodor – velocista, mezzofondista e calciatore ungherese